Штефан Николау:
 Николау, Штефан C. (1896—1967) — румынский вирусолог, микробиолог и физиолог.
  (1874—1970) — румынский дерматолог.